Malma kan syfta på:

Malma by
 Malma – kyrkby i Lilla Malma socken, som blev en del av Malmköping
Malma hed – ett stort öppet sandhedsområde och mötesplats för Södermanlands regemente mellan åren 1774 och 1921
 Malma, Bondkyrka – en by i Bondkyrka socken i Uppsala kommun

Malma socken
Malma socken, Västmanland – en socken i Västmanland i Köpings kommun
Malma socken, Västergötland – en socken i Västergötland i Essunga kommun
Lilla Malma socken – en socken i Södermanland, hette Malma socken (Södermanland) till 1940

Malma landskommun
Malma landskommun, Västmanland – en landskommun i Västmanland i Köpings kommun
Malma landskommun, Västergötland – en landskommun i Västergötland i Essunga kommun
Lilla Malma landskommun – en landskommun i Södermanland, hette Malma landskommun (Södermanland) till 1940

Malma församling
Malma församling, Skara stift – var en församling i Skara stift
Malma församling (före 1943) - en tidigare församling i Västerås stift
Malma församling, Västerås stift – en församling i Västerås stift återbildad 2010
Bro och Malma församling –  bildades 1943 genom sammanslagning av Malma församling (Malma socken, Västmanland) och Bro församling
 Lilla Malma församling – en församling i Strängnäs stift som innan 1941 kallades Malma församling

Malma kyrka
Malma kyrka – en kyrkobyggnad i Malma församling i Västerås stift
Malma kapell – en kyrkobyggnad i Fridhems församling i Skara stift
Lilla Malma kyrka – en kyrkobyggnad i Dunker-Lilla Malma församling i Strängnäs stift

Malma distrikt
 Malma distrikt – ett distrikt i Essunga kommun och Västra Götalands län